Bouraoui ist der Familienname folgender Personen:

 Hédi Bouraoui (* 1932), tunesisch-kanadischer Schriftsteller
 Nina Bouraoui (* 1967), französische Schriftstellerin